Team («Команда») — словацький рок-гурт під керівництвом Павола Хабера. Був заснований у 1980 році в місті Мартін, що на той час була Чехословаччиною. Колектив виграв музичну премію «Златий славик» у 1989, 1990 та знову у 1991 році. Після успіху свого першого альбому «Team» у 1988 році гурт вирішив переписати його на мові есперанто.  Це полегшило їм поїздки за кордон, особливо до Великої Британії, оскільки вони грали на зустрічах есперанто за межами Чехословаччини. Пісня «Držím ti miesto»  з їх альбому « TEAM 3 » 1990 року увійшла до саундтреку американського фільму «Хостел» 2005 року.

Біографія

Початок 
Команда була заснована гітаристом Душаном Анталіком та басистом Іваном Валеком у 1980 році у місті Мартін. На той час це було частиною Чехословаччини, а зараз знаходиться у Словаччині. Перший відомий склад гурту складався з Анталіка, Валека, а також співака та клавішника Мілана Дочекала та барабанщика Івана Марчека. У період з 1982 по 1984 рік група була бездіяльна, оскільки її учасники повинні були проходити обов'язкову військову службу. Вони зібралися разом у 1985 році та записали свій перший сингл «Beh». У 1986 році до них приєднався другий клавішник Богуш Кантор. Вони записали свій другий сингл «Na jednojj lodi»  та розпочали підготовку дебютного альбому.

Ранні альбоми 
У 1988 році вокаліст Павол Хабера приєднався до команди. Більшість матеріалів для дебютного альбому групи вже було підготовлено, і Хабера надав пісні «Máš moje číslo» та «List od Vincenta», які він спочатку записав зі своїм попереднім гуртом Avion. Найбільшим успіхом платівки став трек «Reklama na ticho», а сам альбом пройшов дуже добре. TEAM вирішила записати це знову на есперанто, за допомогою нового менеджера Стано Марчека. 

Їхній другий альбом, Team 2 - Prichytený pri živote побачив заміну барабанщика Івана Марчека Еріхом Зігелем. Альбом провів сингли «Prievan v peňaženke»  та «Lietam v tom tiež». Зігель також грав у наступному альбомі Team 3, який породив хіт «Držím ti miesto». У цей період група перейшла від Opus Records до Tommü Records. Павол Габера розпочав успішну сольну кар'єру в 1990 році, того ж року був випущений альбом Team 3.

Team 4, 5, 6 
Іван Марчек повернувся до гри в четвертому альбомі Team 4, який вийшов у 1991 році. Платівка була створена групою самостійно і записана в студії, побудованій Анталіком та Дочекалом. У 1993 році вийшов альбом Team 5, до якого увійшов трек, який заспівав Душан Анталік. У 1995 році команда оголосила, що робить річну перерву.

Після повернення в 1996 році команда випустила альбом Team 6 - Voľná zóna. Це був єдиний альбом без Хабера на вокалі, з Романом Реваєм за мікрофоном, за винятком пісні «Moc mlada», яку співав Анталік. Це також був останній альбом з Богушем Кантором. Мілан Дочекал та Іван Марчек також не брали участі у проекті, а Усо Петрус взяв на себе ударні.

Повернення Хабери – сьогодення 
У 1997 році Хабера повернувся до команди. Наступний альбом, Team 7 - 7edem, вийшов у 2000 році. До нього увійшов хіт «Krátke lásky». До групи був доданий новий клавішник Юрай Татар. Марчек знову повернувся на барабанах до наступного альбому групи, Team 8 - Mám na teba chuť :-), який вийшов у 2002 році. Окрім заголовної пісні, успіхом користувався і трек «Slovník cudzích snov». У 2003 році група записала концертний альбом Team 9 - Live in Praha. Далі послідували Team X та Team 11, випущені відповідно у 2004 та 2007 роках.

У грудні 2011 року група оголосила прощальний тур на 2012 рік.  Хабера заявив: «Після майже 30 років з часу створення команди ми хочемо закрити одну надзвичайну та успішну главу нашого музичного життя, і найкращий спосіб - це грати для наших шанувальників». Team планувала виступити у шести словацьких та десяти чеських містах. На гастролях їх супроводжував гурт Horská Chata з рідного міста Team Мартіна.

У травні 2014 року помер багаторічний барабанщик Іван Марчек. Його заміною виступає Марсель Бунтей. Гурт продовжує гастролювати та виступати. У 2019 році вони провели тур Habera & Team 2019 Чехією та Словаччиною.

Учасники гурту 
Поточні учасники

 Павол Габера - вокал, гітара
 Душан Анталік - гітара, вокал
 Іван Валек - бас
 Юрай Татар - клавішні
 Марсель Бунтей - барабани
 Матей Моравек - гастрольний гітарист

Колишні учасники

 Іван Марчек - барабани
 Мілан Дочекал - клавішні
 Еріх Зігель - барабани
 Богуш Кантор - клавішні
 Роман Ревай - вокал
 Душо Петрус - барабани
 Еміль Фратік - барабани

Дискографія 
Студійні альбоми

 Team 1 (1988)
 Ora Team (також Team en Esperanto ) (1989)
 Team 2 - Причітени при животі (1989)
 Team 3 (1990)
 Team 4 (1991)
 Team 5 (1993)
 Team 6 - Вольна зона (1996)
 Team 7 - 7edem (2000)
 Team 8 - Mám na teba chuť :-) (2002)
 Team X (2004)
 Team11 (2007)

Альбоми наживо

 Team 9 - Live in Praha (2003)

Компіляції

 Team - Hity (1994)
 Best of Team (1997)
 Team - Zlaté hity (2000)
 Pavol Habera & Team Best of - Piesne o láske (2002)
 Best Of 1988–2005 (2005)
 Gold (2006)
 Pavol Habera & Team - Největší Hity (2007)
 Team / Prichytený pri živote (2009)
 Od A po Zet (2016)

Примітки

Посилання 
  (словац.)
Співаки мовою Есперанто
Культура Словаччини